{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Asian Open
|-
|align = "center" | Бангкок, Таиланд
|-
|align = "center" | 1989
|-
|align = "center" | Channel 9 Studios
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 40 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Победитель — Стивен Хендри 
|-
| Финалист — Джеймс Уоттана
|-
|}

Asian Open 1989 (также известен как 555 Asian Open 1989'' — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в 1989 году (сезон 1989/90) в Бангкоке, Таиланд. Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Джеймса Уоттану со счётом 9:6.

Турнир проводился впервые.

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Asian Open
1989 год в снукере